Volcán El Ceboruco är en vulkan i Mexiko.   Den ligger i delstaten Nayarit, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. Toppen på Volcán El Ceboruco är  meter över havet.

Terrängen runt Volcán El Ceboruco är huvudsakligen lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Cerro Grande,  meter över havet,  km öster om Volcán El Ceboruco. Runt Volcán El Ceboruco är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jala,  km öster om Volcán El Ceboruco. I omgivningarna runt Volcán El Ceboruco växer huvudsakligen savannskog.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Vulkaner i Nayarit